Костюківка — річка в Україні, у Коростенському районі Житомирської області. Ліва притока Могилянки (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 6,8 км. 

Притоки: Вербія (права).

Розташування 
Бере початок на північному сході від Березового Груду. Тече переважно на південний схід понад Виднем і біля Дружбівки (колишнє Погоріле) впадає у річку Могилянку, ліву притоку Ужу. 

Річку перетинає автомобільна дорога .

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 276
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 155.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Коростенського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці